O Serviço de Documentação da Marinha (SDM) é a Organização Militar da Marinha do Brasil com a função de preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural desta Arma.

Criado de 8 de Junho de 1943, no difícil contexto da Segunda Guerra Mundial, nos últimos anos passou por profundas transformações, dinamizando espaços tradicionais como o Museu e a Biblioteca da Marinha e abrindo à visitação pública outros que se tornaram referência no ambiente cultural da cidade do Rio de Janeiro, como a Ilha Fiscal e o Espaço Cultural da Marinha.

O SDM está subordinado à Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha, e responde pelos:
Espaço Cultural da Marinha (complexo cultural)
Ilha Fiscal (museu histórico-cultural)
Museu Naval e Oceanográfico (museu histórico-temático)
Contratorpedeiro Bauru (navio-museu temático - II Guerra Mundial)
Rebocador Laurindo Pitta (navio-museu temático - I Guerra Mundial)
Submarino Riachuelo (navio-museu)
Helicóptero SH-3A Sea King (helicóptero-museu)

Além desses, o SDM responde ainda pela Biblioteca e Arquivo da Marinha (com expressivo acervo de livros e publicações, mapoteca e obras raras), mantendo um Departamento de História Marítima e um Departamento de Publicações e Divulgação. Este último é responsável pela publicação da revista Navigator e da tradicional Revista Marítima Brasileira (RMB), obra de referência para pesquisadores e estudiosos sobre história, técnica e estratégia navais, desde 1851.

Ligações externas
Serviço de Documentação da Marinha

Marinha do Brasil
Cultura na Marinha do Brasil